kil (water), een geul of rivierbedding
Kil (Noorwegen), plaats in Noorwegen
Kil (gemeente in Zweden), gemeente in Värmland
Kil (plaats in Zweden), plaats in Värmland
Kil (Uppland), plaats in Zweeds landschap Uppland
koud, lage temperatuur

Zie ook 
Dordtsche Kil
Kiltunnel